De wat uit de tijd geraakte slijpsteen van zandsteen is een ideale slijpmethode voor houtgereedschap. Het is een grote zware ronde steen van ongeveer 10 cm dikte. Deze hangt in een bak met water. De slijpsteen wordt met de hand rondgedraaid met behulp van een grote slinger. Het slijpproces is tijdrovend, maar volgens experts is een betere slijpsteen niet denkbaar. Om het gereedschap echter vlijmscherp te krijgen dient men het daarna af te bramen. Dit dient te gebeuren door middel van een wetsteen. Meestal is dat een zeer fijne kunststeen. Het beste is nog steeds de ouderwetse oliesteen (een afvalproduct van leisteen). Met een laagje olie erop werden vroeger hiermee de scheermessen geslepen.

Zie ook
 Houtbewerking

Gereedschap